Acheux-en-Amiénois, une commune française, située dans le département de la Somme et la région Picardie ;
 Acheux-en-Vimeu, une commune française, située dans le département de la Somme et la région Picardie.